Вага — фізична величина
 Вага — прилад для зважування
 Вага — герб низки шляхетських родів Великого Князівства Литовського, Королівства Яґеллонів, Речі Посполитої

Вага — річка у Вологодській області, ліва притока Північної Двіни
 Вага — присілок, Слободський район, Кіровська область

Вага — село, Підгаєцький район, Тернопільська область

Див. також 
 Вага (прізвище)
 Стельвага — елемент кінської упряжі.